Die Abkürzung WCG hat folgende Bedeutungen:

 WCG-Raum, nach der englischen Bezeichnung weakly compactly generated space, ein Vektorraum in der Mathematik
 Wide Color Gamut, erweiterter Farbraum, der bei HDR verwendet wird
 World Choir Games, ein internationaler Chorwettbewerb
 World Cyber Games, eine E-Sport-Weltmeisterschaft
 World Community Grid, ein von IBM unterstütztes nicht-kommerzielles Projekt für Verteiltes Rechnen bzw. Grid-Computing,
 Westfälische Central-Genossenschaft eG in Münster, 1990 aufgegangen in der Raiffeisen Central-Genossenschaft Nordwest, heute Teil von Agravis Raiffeisen

WCG